13-я гвардейская истребительная авиационная Полтавско-Александрийская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия (13-я гв. иад) — соединение Военно-Воздушных сил (ВВС) Вооружённых Сил РККА, принимавшее участие в боевых действиях Великой Отечественной войны.

Наименования дивизии 
 294-я истребительная авиационная дивизия;
 294-я истребительная авиационная Полтавская дивизия;
 294-я истребительная авиационная Полтавско-Александрийская дивизия;
 13-я гвардейская истребительная авиационная Полтавско-Александрийская дивизия;
 13-я гвардейская истребительная авиационная Полтавско-Александрийская Краснознамённая дивизия;
 13-я гвардейская истребительная авиационная Полтавско-Александрийская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия;
 Войсковая часть (Полевая почта) 55674.

Создание дивизии 
Приказом НКО СССР 2 июля 1944 года за образцовое выполнение заданий командования и проявленные при этом мужество и героизм 294-я истребительная авиационная Полтавская дивизия переименована в 13-ю гвардейскую истребительную авиационную Полтавскую дивизию.

Расформирование дивизии 
13-я гвардейская истребительная авиационная Полтавско-Александрийская Краснознамённая ордена Кутузова дивизия 2 апреля 1960 года была расформирована в Туркестанском военном округе.

В действующей армии 
В составе действующей армии:
 с 13 марта 1943 года по 01 июля 1944 года (как 294-я иад), всего 476 дней
 с 01 июля 1944 года по 11 мая 1945 года, всего 314 дней,
всего — 790 дней

Командир дивизии 
 Герой Советского Союза полковник Тараненко Иван Андреевич. Период нахождения в должности: с 27 июля 1943 года по октябрь 1945 года
 Герой Советского Союза полковник Крюков Павел Павлович — с февраля 1947 года по август 1948 года.
 Герой Советского Союза генерал-майор авиации Лакеев Иван Алексеевич. Период нахождения в должности: с августа 1948 года по декабрь 1952 года

В составе объединений

Части и отдельные подразделения дивизии 
За весь период своего существования боевой состав дивизии претерпевал изменения, в различное время в её состав входили полки:

Участие в операциях и битвах 
 Ясско-Кишинёвская операция — с 20 августа 1944 года по 29 августа 1944 года.
 Белградская операция — с 28 сентября 1944 года по 20 октября 1944 года.
 Дебреценская операция — с 6 октября 1944 года по 28 октября 1944 года.
 Будапештская операция — с 29 октября 1944 года по 13 февраля 1945 года.
 Западно-Карпатская операция — с 12 января 1945 года по 18 февраля 1945 года.
 Балатонская оборонительная операция — с 6 марта 1945 года по 15 марта 1945 года.
 Братиславско-Брновская наступательная операция — с 25 марта 1943 года по 5 мая 1945 года.
 Пражская операция — с 6 мая 1945 года по 11 мая 1945 года

Почётные наименования 
 150-му гвардейскому истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Братиславский»
 151-му гвардейскому истребительному авиационному полку присвоено почётное наименование «Венский»

Награды 
 13-я гвардейская Полтавско-Александрийская истребительная авиационная дивизия 29 сентября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом Кутузова II степени
 13-я гвардейская Полтавско-Александрийская истребительная авиационная дивизия Указом Президиума Верховного Совета СССР награждена орденом «Боевого Красного Знамени»
 149-й гвардейский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 апреля 1945 года награждён орденом «Красного Знамени»
 150-й гвардейский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 января 1945 года награждён орденом «Красного Знамени»
 151-й гвардейский Львовский истребительный авиационный полк Указом Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1945 года награждён орденом «Богдана Хмельницкого II степени»

Благодарности Верховного Главнокомандующего 
Верховным Главнокомандующим дивизии объявлены благодарности:
 За овладение городами Яссы, Тыргу-Фрумос и Унгены
 За овладение городам Дебрецен
 За овладение городом Будапешт
 За овладение Естергом, Несмей, Фельше-Галла, Тата, а также заняли более 200 других населённых пунктов
 За овладение городами Комарно, Нове-Замки, Шураны, Комьятице, Врабле — сильными опорными пунктами обороны немцев на братиславском направлении
 За овладение городами Трнава, Глоговец, Сенец — важными узлами дорог и опорными пунктами обороны немцев, прикрывающими подступы к Братиславе
 За овладение важным промышленным центром и главным городом Словакии Братислава — крупным узлом путей сообщения и мощным опорным пунктом обороны немцев на Дунае
 За овладение городами Малацки, Брук, Превидза, Бановце
 За овладение городом Брно
 За овладение городами Яромержице и Зноймо и на территории Австрии городами Голлабрунн и Штоккерау — важными узлами коммуникаций и сильными опорными пунктами обороны немцев

Герои Советского Союза 
  Василевский Егор Васильевич, гвардии капитан, командир эскадрильи 151-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5457
  Егоров Николай Сергеевич, гвардии старший лейтенант, командир эскадрильи 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7518
  Коновалов Сергей Иванович, гвардии старший лейтенант, заместитель командира эскадрильи 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6908
  Красавин Константин Алексеевич, гвардии майор, заместитель командира 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 5444
  Носов Савелий Васильевич, гвардии лейтенант, командир звена 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 7524
  Шаменков Иван Фролович, гвардии старший лейтенант, командир звена 150-го гвардейского истребительного авиационного полка 13-й гвардейской истребительной авиационной дивизии 3-го гвардейского истребительного авиационного корпуса 5-й воздушной армии 15 мая 1946 года удостоен звания Герой Советского Союза. Золотая Звезда № 6905

Базирование

Примечания

Литература

Ссылки 
 Список операций вооружённых сил СССР во Второй мировой войне
 Герои Второй Мировой
 Боевой состав ВВС
 The Luftwaffe, 1933- 45
 Авиаторы Второй мировой войны
 «Освобождение городов: Справочник по освобождению городов в период Великой Отечественной войны 1941—1945» / М. Л. Дударенко, Ю. Г. Перечнев, В. Т. Елисеев и др. — М.: Воениздат, 1985. — 598 с. Электронная версия

Истребительные авиационные дивизии СССР во время Великой Отечественной войны
Гвардейские дивизии СССР
Воинские части и формирования, созданные в 1944 году
Воинские части и формирования, расформированные в 1960 году
Участники Ясско-Кишинёвской операции
Участники Белградской операции
Участники Дебреценской операции
Участники Будапештской операции
Участники Западно-Карпатской операции
Участники Балатонской оборонительной операции
Участники Братиславско-Брновской наступательной операции
Участники Пражской операции